Калверт има више значења:
 Округ Калверт (Мериленд)
 Калверт (Алабама)
 Калверт (Тексас)